

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Saq“ beginnt.

Saq 



Saqq 
 Saqqaf, Hasan Al- (* 1961), jordanischer Direktor des Dar Al-Imam al-Nawawi

Saqu 
 Saqua, Abdel Zaher El- (* 1974), ägyptischer Fußballspieler
 Saqui, Madame (1786–1866), französische Akrobatin, Seiltänzerin und Theaterdirektorin
 Saquito, Ñico (1901–1982), kubanischer Komponist und Sänger